Мустафа Бидодан (; 18 июня 1976, Рабат, Марокко) — марокканский футболист, нападающий.

Карьера 
Выступал в сборной Марокко. Первую игру за национальную сборную провёл 22 апреля 2000 года, против Гамбии, всего за сборную провёл 9 матчей, забил 2 гола. Серебряный призёр Кубка африканских наций 2004 года. Чемпион Марокко по футболу 2004 года. В 2005 году он перешёл в «Ростов», где не сумел заиграть в основе.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК ФЮС
Игроки ФК «Аш-Шабаб» Эр-Рияд
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Клуб Африкен»
Игроки ФК «Видад»
Игроки ФК «Раджа»
Игроки ФК «Кавкаб»
Игроки ФК «Иттихад» Хемиссет